

Agriculture 
 Demi-lune : technique agricole

Alimentation 
 Les demi-lunes sont des pâtes alimentaires fourrées

Architecture

Civile 

 Demi-lune, un type de bâtiment en Nouvelle-Calédonie.

Fortification 
 Demi-lune, ouvrage en fortification bastionnée.

Construction métallique 
 Construction métallique en demi-lune : Quonset hut, Iris hut, Nissen hut, Romney hut, Jamesway hut.

Fiction 
 Demi-Lune : personnage fictif des aventures d’Indiana Jones
 Demi-lune, film franco-iranien de Bahman Ghobadi sorti en 2006

Toponymie 
 Tassin-la-Demi-Lune : commune française, située dans le département du Rhône
 Rue de la Demi-Lune

Zoologie 
 Demi-lune blanche : lépidoptère
 Demi-lune grise : lépidoptère
 Demi-lune noire : lépidoptère